O batismo para os mortos, batismo vicário ou batismo a favor dos mortos é uma pratica religiosa d'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em que uma pessoa viva é batizada em lugar e a favor de uma pessoa falecida. 

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Sacramentos